Maximiliano Gómez (1988) – calciatore argentino
 Maximiliano Gómez (1996) – calciatore uruguaiano 
 Maximiliano Gómez (1975-2017) – cestista panamense